Shorzha är en ort i Armenien.   Den ligger i provinsen Gegharkunik, i den centrala delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Jerevan. Shorzha ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger vid sjön Lake Sevan.

Terrängen runt Shorzha är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer norr om Shorzha. Närmaste större samhälle är Chambarak,  kilometer nordost om Shorzha.

Trakten runt Shorzha består i huvudsak av gräsmarker. Runt Shorzha är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Gegharkunik